Никола́й Сапуно́в:
 Сапунов, Николай Александрович (1806—1856) — тульский купец 1-й гильдии.
 Сапунов, Николай Андреевич (1923—1978) — Герой Советского Союза.
 Сапунов, Николай Николаевич (1880—1912) — русский живописец и театральный художник.